Le Jongleur de Notre-Dame est un miracle ou mystère du Moyen Âge qui a été adapté et a inspiré de nombreuses œuvres :
 Le Jongleur de Notre-Dame, une des nouvelles du recueil L'Étui de nacre d'Anatole France (1892)
 Le Jongleur de Notre-Dame, opéra de Jules Massenet d'après un livret du poète Maurice Léna créé en 1902.
 Le Jongleur de Notre-Dame, livre de Paul Bretel, qui traduit et commente le texte ancien et le texte d'Anatole France, Paris, Champion, 2003, 179 p.
 Le Jongleur de Notre-Dame, livre de R.o Blechmann, traduit et paru en France en l'an 2002

Notes et références 

Miracle du Moyen Âge (théâtre)